

Fiction 
 The Initiative, arc narratif de Marvel Comics
 Initiative (Marvel Comics), organisation fédérale de l'univers Marvel
 Initiative (Buffy), groupe militaire de la série télévisée Buffy contre les vampires

Jeux 
 Initiative (échecs), terme du jeu d'échecs
 Dans les jeux de rôles, linitiative désigne l'ordre des actions des personnages, particulièrement pendant un combat.
 The Initiative : studio américain de jeux vidéo fondé par Microsoft en 2018.

Autres 

 Initiative destourienne démocratique, parti politique tunisien
 L'initiative populaire, instrument politique de démocratie directe